François-Maurice Lepailleur (1806-1891), patriote franco-canadien ;
 Laure Lepailleur (1985- ), footballeuse française.